Marzi steht für:
 Marzi (Kalabrien) ein Ort in Italien

Marzi ist der Familienname folgender Personen:
 Adalberto Domingos Marzi (1922–2001), italienischer Ordensgeistlicher, Prälat von Alto Solimões
 Christoph Marzi (* 1970), deutscher Schriftsteller
 Franca Marzi (1926–1989), italienische Schauspielerin
 Gustavo Marzi (1908–1966), italienischer Fechtsportler
 Heinz Marzi (* 1947), deutscher Generalleutnant
 Marco Marzi (* 1977), deutscher Basketballfunktionär

Siehe auch: Marci